Il Val di Cornia Campiglia Marittima rosato è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Livorno.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosato, rosato tenue di limpidezza brillante.
odore: vinoso delicato più o meno fruttato.
sapore: secco fresco gradevole.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione 
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Campiglia Marittima
Vini DOC della provincia di Livorno
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Sangiovese